Put Yo Hood Up — третий студийный альбом от Лил Джона и «The East Side Boyz», вышедший в 2001 году.

Об альбоме
Диск, записанный на лейбле TVT, стал прорывом. Мощные басовые линии по прежнему оставались в силе, но плюс к этому добавился приличный список приглашенных звезд. Особенно удачными оказались треки Bia' Bia' (при участии Ludacris, Too Short, Big Kapp и Chyna Whyte) и Put Yo Hood Up. Все это способствовало тому, что Lil Jon & the East Side Boyz смогли полностью выйти из андерграунда и получить первую популярность. Продажи же диска превысили планку в 500 000 копий, а сам альбом получил золотой статус.

Список композиций 

Альбомы 2001 года
Альбомы Лил Джона